19 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 34 шахматной олимпиады, проходившей с 28 октября по 12 ноября 2000 года в турецком городе Стамбул.

В соревнованиях приняли участие 86 команд (Турция была представлена двумя командами), в составе которых играли 338 шахматисток (44 гроссмейстера, 65 международных мастеров, 39 мастеров ФИДЕ и 2 гроссмейстера и 12 международных мастеров (мужчины). Участники сыграли 1806 партий.

Турнир проходил по швейцарской системе. Команды сыграли 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца. → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 100 минут, затем 50 минут на 20 ходов, затем 10 минут до окончания игры. Если матч продолжался, — 30 секунд на один ход.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Чжу Чэнь 2641

 Доска 1:  Виктория Чмилите 9½ / 12 = 79,2 %
 Доска 2:  Чжу Чэнь 9 / 11 = 81,8 %
 Доска 3:  Нино Хурцидзе 11 / 13 = 84,6 %
 Резервная:  Захира Ел Гхаби 6½ / 7 = 92,9 %

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Шахматные олимпиады
2000 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Спорт в Турции в 2000 году
Октябрь 2000 года
Ноябрь 2000 года
Международные соревнования по шахматам в Турции